Ямайка бере участь в Олімпійських іграх з 1948 року, а з 1988 вона посилає команду на зимові Олімпійські ігри. Спортсмени країни вибороли 78 медалей, усі, крім одної, в легкій атлетиці.

Національний олімпійський комітет Ямайки засновано в 1936 році.

Таблиці медалей

Медалі на літніх Олімпійських іграх

Медалі за видами спорту

Див. також 
 Тропічні країни на зимових Олімпійських іграх

Країни на Олімпійських іграх
Ямайка на Олімпійських іграх